El término Cantabria hace referencia a varios artículos:

Geografía 
La comunidad autónoma de Cantabria (España);
Historia de Cantabria
Historia de la configuración territorial de Cantabria
Estatuto de Autonomía de Cantabria
Arquitectura de Cantabria
Política de Cantabria
Demografía de Cantabria
Economía de Cantabria
La Sierra de Cantabria, en la Rioja Alavesa;
 Cerro de Cantabria, término municipal de Logroño, La Rioja (España).

Historia 
Para la Cantabria prerromana véase Cántabros;
El Ducado de Cantabria;
La Provincia de Cantabria de 1778;
Cantabria como nombre utilizado en ocasiones en la Edad Moderna para referirse a las Provincias Vascongadas y al reino de Navarra;
La antigua ciudad de Cantabria;

Buques
Cantabria (A-15), buque de aprovisionamiento en combate "Cantabria";
Cantabria, carguero de la II República española;

Además 
Cantabria (isla del Mesozoico);